Сильванський:

 Сильванський Микола Гаврилович (1806–1879) — український священик, пасічник.
 Сильванський Микола Йосипович (1916–1985) — український піаніст, композитор, педагог.
 Сильванський Сергій Олександрович (1888—?) — український мистецтвознавець.